Община Звечан се намира в Митровски окръг, Косово. Има площ от 204 км2 и население от около 17 000 души (2008). Административен център на общината е град Звечан. В нея е средновековната крепост Звечан и манастира „Св. Стефан“ до с. Банске при гр. Звечан построен от крал Св. Стефан Сръбски.

Население

Източници 

Общини в Косово
Общини в окръг Митровица
Северно Косово